Theta Microscopii pode se referir a:
Theta1 Microscopii
Theta2 Microscopii